Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie International, se dispute à Bad Gastein du 11 au .

Alizé Cornet remporte le simple dames. En finale, elle bat Yanina Wickmayer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jill Craybas et Julia Görges.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Autriche
Tennis en juin 2012
Sport en Autriche en 2012